Scola è il cognome delle seguenti persone:

Angelo Scola (* 1941), arcivescovo di Milano e cardinale della chiesa cattolica
Ettore Scola (1931-2016), un regista e sceneggiatore italiano
Fulvio Scola (* 1982), un fondista italiano
Luis Scola (* 1980), un cestista argentino
Gioia Scola (* 1961), un'attrice italiana (nome in arte)
Gualtiero Scola (* 1970), un attore e doppiatore italiano

La Scola è il cognome delle seguenti persone:

Vincenzo La Scola (1958-2011), un tenore italiano

vedi anche
Schola